Encyclopedia of Russian History (Энциклопедия русской истории) — 4-томное энциклопедическое издание по русской истории, вышедшее в 2003 году. Переиздано в 2004 году.

Описание 
Энциклопедия содержит в себе около 1500 статей по разным направлениям русской истории от зарождения Руси до постсоветской России, таким как — сельское хозяйство (включая сельское хозяйство в Древней Руси и в Русском царстве), архитектура, экономика, образование (включая образование в Древней Руси, в Российской империи и в СССР), наука и техника, международные отношения, исторические события и люди (правители, военачальники, учёные, писатели, художники и др.), закон и судебная власть, литература, войны и крупные сражения, музыка, политическая организация и курс, регионы, нации и национальности, религия, изобразительное искусство и пр.

Среди авторов статей — ведущие учёные в области истории, русистики, военной истории, экономики, обществознания, литературы, философии, музыки, истории искусств и пр. (более 500 учёных из 16 стран мира).

Четыре тома оснащены около 500 иллюстраций, в числе которых более 300 чёрно-белых карт и фотографий, иллюстрирующих содержание, и цветные вставки, изображающие, по выражению  — «красоту и размах» народов России, искусства и архитектуры, а также картины, иллюстрирующие наиболее важные военные и политические события.

Словник в энциклопедии значительно обновлён, по отношению к традиционным, в ранних англоязычных изданиях.

Активную институциональную и личную поддержку в реализации проекта по созданию «Энциклопедии русской истории» оказал директор Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона . Профессор Хьюстонского университета П. Р. Грегори отметил высокий уровень редакторской работы Д. Р. Миллара, а также его способность эффективно работать с коллективами учёных, что подтверждается фундаментальной «Энциклопедией русской истории».

Энциклопедия вошла в список «Выдающихся справочных источников» () за 2004 год, отобранных Комитетом по справочным источникам и отмеченных как высококачественные справочные работы.

В 2005 году Российской государственной библиотекой были сделаны микроформы всех четырёх томов энциклопедии.

Редакция 

Главный редактор
  (Университет Джорджа Вашингтона)

Старший помощник редактора
 Э. Э. Робертсон (Университет Джорджа Вашингтона)

Помощники редактора
 Д. Х. Кайзер (Гриннеллский колледж)
 Л. МакРейндольдс (Гавайский университет)
  (Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле)
 Н. В. Рязановский (Калифорнийский университет в Беркли)
 Р. Г. Суни (Чикагский университет)

Консультативный совет
 М. Тэкс Чолдин (Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне)
 Л. Г. Фриз (Брандейский университет)
  (Хьюстонский университет)
  (Университетский колледж Лондона)
 П. Р. Джозефсон	()
 Д. Л. Б. Мартин (Университет Майами)
 Б. У. Меннинг ()
 Б. Н. Миронов (Российская академия наук)
  (Калифорнийский университет в Беркли)

Тома 

Четыре тома сведены в одну книгу
 Том 1, A—D. — с. 1—424.
 Том 2, E—L. — с. 425—882.
 Том 3, M—R. — с. 883—1342.
 Том 4, S—Z. — с. 1343—1828.

ISBN по томам
 Том 1. — ISBN 0-02-865694-6.
 Том 2. — ISBN 0-02-865695-4.
 Том 3. — ISBN 0-02-865696-2.
 Том 4. — ISBN 0-02-865697-0.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Книги по истории России
Книги на английском языке
Многотомные издания
Энциклопедии США